David Faber peut faire référence à:

David Faber (né en 1950), graveur américain
David Faber (né en 1961), instituteur anglais, ancien homme politique conservateur
David Faber (né en 1964), animateur de la chaîne Squawk Box de CNBC
David Faber (1926–2015), survivant de l'Holocauste et auteur de cause de Romek
David A. Faber (né en 1942), juge de district américain